Buszewko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Buszewko, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Buszewko, un village dans la voïvodie de Lubusz.